Йо́ффе (; варіанти — Іоффе, Йофе, Іофе та ін.) — єврейське прізвище.

 Йоффе Абрам Федорович — російський і радянський фізик.
 Йоффе Еліезер Липа (1882—1944) — активіст і теоретик колективного сільськогосподарського заселення Палестини, засновник одного з перших кібуців.
 Йоффе Семен Ісайович — художник театру.
 Іофе Веніамін Вікторович (1938—2002) — російський правозахисник і дослідник.
 Іоффе Юлій Якович — український політик.

Єврейські прізвища